Scandal (engl. für Skandal) steht für:

 Scandal (Album), Jazzalbum von Joe Lovano/Dave Douglas Sound Prints (2018)
 Scandal (Film), britischer Spielfilm des Regisseurs Michael Caton-Jones (1989)
 Scandal (japanische Band), japanische Pop-Rock-Band
 Scandal (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Scandal (US-amerikanische Band), Rock-Band der 1980er-Jahre
 The Scandal Rock Band, deutsche Rock-Band 
 Scandal, 1989 als Single erschienenes Lied von Queen, siehe den Albumartikel The Miracle

Scandal ist der Familienname folgender Personen:
 Scarlit Scandal (* 1999), US-amerikanische Pornodarstellerin

Siehe auch:
 Scandale, Dorf in Süditalien
 Scandals, deutsches Musik-, Produzenten- und DJ-Duo